Де́ньгин — русская фамилия. Известные носители: